Бехназ Джафари (фарси بهناز جعفر) — иранская актриса кино, театра и телевидения, известная по фильмам Три лица (2018), The President’s Cell Phone (2012),  (2012) и  (2000).

Биография 
Бехназ Джафари родилась в Тегеране 25 августа 1974 года. В 2005 году окончила Колледж искусств Исламского университета Азад по специальности «Драматическая литература». Её актерская карьера началась с фильма «Синий шарф» в 1994-м году. За свою работу в фильме , снятом  с 20-го кинофестиваля «Фаджр», получила премию за «Лучшую женскую роль второго плана», в 2012 там же Бехназ Джафарипобедила в номинации"Лучшая главная женская роль" за работу в фильме «Телефон Президента»(2012).

Бехназ Джафари в интервью 2018 года заявила, что она не планирует вступать в брак, так как это может помешать её профессиональной деятельности.

В марте 2014 года Бехназ Джафари был поставлен диагноз Рассеянный склероз, с этого момента она публично выступает с рассказами о болезни, ведет активистку деятельность по борьбе с заболеванием.

Фильмография

Роли в ТВ-сериалах 
 «Forgetfulness» (2006)
 «Eclipse» (2007)
 «Forfeit» (2007)
 «God’s Silence» (2007)
 «One Step Down» (2008)
 «After the End» (2008)
 «In the Bounds of Wishes» (2008)
 «And Again the Spring» (2008)
 «Gift for Iliya»(2009)
 «December, the end of Autumn» (2010)
 «Scratch»(2011)
 «Sepideh» (2011)

Театральные работы 
 «King & Snake»(1993)
 «Flute & Bahman» (1996)
 «Familiar Spirit» (1996)
 «Golden Teeth» (1997)
 «Resurrection Day» (1998)
 «1001 Night»(2002)
 «Horses»(2004)
 «My Seagull or Tchekhof saad» (2004)
 «The condemned of Altona» (2006)
 «A Seperate Peace»(2006)
 «Without farewell»(2006)
 «Antigone in NY»(2007)
 «Ashaqeh (Bindweed)» (2007)
 «The Cuckoo of Holy Tomb’s Pigeons» (2009)
 «Love’s Tremble» (2009)
 «Nora» (2010)
 «Who is Mr. Schmit?» (2011)
 «The Constitutional Lady» (2011)

Примечания

Ссылки 
 Behnaz Jafari’s Official Website
 
 
 
 
 

Актрисы Ирана